Сапрыкино — название населённых пунктов в России:

 Сапрыкино — село в Губкинском районе Белгородской области.
 Сапрыкино — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Сапрыкино — деревня в Бельском районе Тверской области.

См. также 
 Сапрыкино-1 — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Сапрыкино-2 — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.